XPF est un code, qui signifie :
 franc CFP (franc pacifique), la monnaie de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Wallis-et-Futuna, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code